Zötl ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Zötl (1803–1887), österreichischer Maler
 Gottlieb von Zötl (1800–1852), österreichischer Forstwissenschaftler
 Hans Zötl (1846–1938), österreichischer Jurist und Heimatforscher
 Josef G. Zötl (1921–2001), österreichischer Geologe

Siehe auch:
 Zöttl
 Zötler Bier (1447 gegründete Brauerei im Landkreis Oberallgäu)
 Peter-Rudolf Zotl (* 1944), deutscher Politiker